Casa de la moneda o seca, taller on es fa l'encunyació de moneda 
 Casa de la Moneda (Potosí)
 Real Casa de la Moneda o Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, entitat pública empresarial d'Espanya que està adscrita al Ministeri d'Economia
 Real Casa de la Moneda (Sevilla), centre neuràlgic on es fonia l'or i l'argent que després era convertit en moneda a l'època de l'Imperi Espanyol
 Casa de la Moneda (Castelló d'Empúries), edifici al municipi de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) 
 Casa de la Moneda de San Francisco, part de la Casa de Moneda dels Estats Units, que va ser oberta el 1854 en San Francisco